Oranje lahko pomeni:

 Oranje - uporaba pluga za pripravo obdelovalne kmetijske površine na setev
 Oranje (reka) - reka v Južnoafriški republiki
 Oranje Vrijstaat - afrikansko ime za Orange (ali Orange Free State, danes samo Free State), eno od prvih štirih provinc Južnoafriške republike
 Oranje (nogomet) - ljubkovalno ime za nizozemsko nogometno reprezentanco
 Oranje (Drenthe) - vas v pokrajini Drenthe na Nizozemskem

Glej tudi 
 Orange - lastno ime družine in kraja, ki ima obliko Oranje v nizozemščini